Oroszország legnagyobb városai népesség alapján

2021-es népszámlálás 
A legnépesebb városok a 2021-es népszámlálás alapján.

Korábbi adatokkal

Megjegyzések

Források 
A 2002. évi oroszországi népszámlálás hivatalos oldala 
 A 2010. évi oroszországi népszámlálás előzetes eredményei – Városok százezer vagy annál több lakossal. (Excelben letölthető.)

Települések listái országok szerint
Városok országok szerint
Oroszországgal kapcsolatos listák